Jemeljanenko je priimek več oseb:
 Georgij Semjonovič Jemeljanenko, sovjetski general
 Fjodor Vladimirovič Jemeljanenko, ruski MMA borec

Ruski priimki